Лемонье () — франкоязычная фамилия.

Известные носители 
 Лемонье, Камиль (1844—1913) — бельгийский писатель, искусствовед и критик. Один из организаторов «Молодой Бельгии».
 Лемонье, Луи Гийом (1717—1799) — его брат, французский ботаник и миколог.
 
 Лемонье, Элиза (1805—1865) — французский педагог, считается основоположницей профессионального образования для женщин.

Другое 
 Лемонье — кратер на видимой стороне Луны.